Aardrijkskunde
 Aartsbisdom Goa en Daman, rooms-katholiek aartsbisdom in India
 Daman, district in het Indiase unieterritorium Dadra en Nagar Haveli en Daman en Diu
 Daman, stad in het Indiase unieterritorium Dadra en Nagar Haveli en Daman en Diu
 Dadra en Nagar Haveli en Daman en Diu, unieterritorium in India
 Daman en Diu, voormalig unieterritorium in India
 Goa, Daman en Diu, voormalig unieterritorium in India

Media
 B-Daman Crossfire, Japanse animereeks

Personen met de achternaam Daman
 Jean Daman, Belgisch politicus
 Marcel Daman, Belgisch politicus